Inklusen sind

 Einschlüsse in Bernstein siehe Bernstein#Einschlüsse (Inklusen)
 aus religiösen Gründen zu Askese und Gebet eingeschlossene oder eingemauerte Gläubige, siehe Inkluse.